Droga krajowa nr 43 (Czechy)
 Droga krajowa nr 43 (Polska)
 Droga krajowa nr 43 (Węgry)